Neutrophile peut désigner :
 un granulocyte neutrophile, un type de cellule sanguine ;
 un organisme neutrophile.
 un taxon ou d'un groupement végétal dont la présence est liée aux substrats aux pH voisins de la neutralité.

Voir aussi 
 Acidophile
 Alcalophile

Homonymie